Гринталь (с  — Зеленое поле) — название населенных пунктов:

Россия 
 Гринталь — исчезнувшее село в Спасском районе Приморского края.

Украина 
 Гринталь — до 1945 г. название села Мичурино в Тельмановском районе Донецкой области.
 Гринталь — до 1946 г. название села Зелёная Поляна в Пулинском районе Житомирской области.
 Гринталь — прежнее название села Зелёный Гай в Токмакском районе Запорожской области.